Mahalo est le terme hawaiien signifiant « merci ».
 Mahalo Air était le nom d'une compagnie aérienne de 1993 à 1997.
 Les Mahalo ukulélés sont créés à partir d'instruments de musique appelés cavaquinho.